Madonna of the Storm é um filme mudo norte-americano em curta-metragem, do gênero dramático, dirigido por D. W. Griffith em 1913.

Elenco 
Lillian Gish - A Mãe
Charles Hill Mailes - O Pai
J. Jiquel Lanoe
W. C. Robinson - O Garçom
Harry Carey

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco